Yuncheng Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yuncheng Xian (härad i Kina), Shandong, 
 Yanhu Qu, härad, Shanxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar